Stockmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Stockmeier (* 1948), Oberkirchenrat, Präsident des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland
 Konrad Stockmeier (* 1977), deutscher Politiker (FDP), MdB, Marktforscher
 Paul Stockmeier (1923–1994), österreichischer Fernsehregisseur und Drehbuchautor 
 Peter Stockmeier (1925–1988), römisch-katholischer Kirchenhistoriker und Hochschullehrer
 Wolfgang Stockmeier (1931–2015), deutscher Komponist, Organist und Hochschullehrer

Zudem ist Stockmeier der Name eines weltweit operierenden Chemieunternehmens, siehe Stockmeier Chemie

Siehe auch:
 Stockmeyer
 Stockmayer